La composition, de manière générale, désigne l'action de composer ou le résultat de cette action. En particulier ce mot est utilisé dans les domaines suivants :

Arts 
 en musique, la composition est l'étape précédant directement l'existence de l'œuvre musicale,
 en danse, la composition chorégraphique est la création de la chorégraphie d'une œuvre dansée,
 en peinture et en illustration, la composition est le placement des formes et couleurs modifiant l'équilibre visuel par des masses de couleurs et les lignes directrices,
 en photographie, la composition consiste en l'arrangement délibéré des éléments d'une scène,
La composition florale consiste à agencer des végétaux de façon esthétique.

Œuvres 
Joan Miró a peint deux tableaux nommés Composition :

Composition, actuellement à Berne (Suisse).
 Composition, actuellement à Villeneuve-d'Ascq (France).

Sciences 
 en mathématiques :
 loi de composition ;
 la composition de fonctions consiste à construire une nouvelle fonction à partir de plusieurs fonctions, assemblées en utilisant le résultat de l'une comme argument de la suivante ;
 une composition d'un entier n est une suite finie d'entiers dont la somme est égale à cet entier n ;
 en chimie, la composition d'un produit indique la quantité ou la proportion de chacun des composés ou corps purs qui le composent ;
 en physique, la composition des mouvements est une loi physique reliant les vitesses (ou les accélérations) exprimées dans deux référentiels distincts ;
 en  diététique, la composition nutritionnelle des aliments ;
 en linguistique, la composition est la construction d'un mot par association de deux mots préexistants ;
 en informatique :
 la composition est l'action de mélanger des images afin de réaliser des effets visuels (comme la transparence ou les ombres portées). Un compositeur est utilisé à cet effet ;
 la composition est un type particulier d'association de la programmation orienté objet.

Autres usages 

 dans le système éducatif français, la composition est un exercice d'argumentation,
 en typographie, la composition est le travail qui consiste à assembler les caractères en plomb pour former des lignes de texte,
 aux échecs, la composition consiste à créer des problèmes d'échecs.

Voir aussi 
 
 Composée, en botanique.

Homonymie de titre